Schmitzer ist der Familienname folgender Personen:

 Jiří Schmitzer (* 1949), tschechischer Schauspieler und Musiker
 Karl Schmitzer (1926–2011), österreichischer Politiker (ÖVP)
 Renate Schmitzer (1941–2019), deutsche Kostümbildnerin
 Stefan Schmitzer (* 1979), österreichischer Schriftsteller
 Ulrich Schmitzer (* 1960), deutscher Altphilologe
 Ulrike Schmitzer (* 1967), österreichische Schriftstellerin